Courant pode referir-se a:

 Richard Courant, o matemático estadunidense.
 Courant Institute of Mathematical Sciences, um instituto da Universidade de Nova York.
 Courant (Charente-Maritime)

Desambiguação